Avenex bezeichnet:
 Signy-Avenex, eine politische Gemeinde in der Schweiz
 Avenex (Antioxidans), ein antioxidativ wirkendes Hafermehlextrakt